Indi kan syfta på följande platser:

Indien 

 Indi (ort i Indien), Karnataka, Bijāpur, 
 Indi Taluk, underdistrikt, Karnataka, 

Robotskapade Indienförgreningar